Коста-де-Альмерия (исп. Costa de Almeria — «Лазурный берег», однако распространено и другое название — «любовница солнца») — это побережье находится в Андалусии и занимает территорию между Коста-дель-Соль и Коста-Калидой.

Транспорт 
Ближайшие международные аэропорты находятся в Альмерии, Гранаде и Мелийе. Внутри региона можно путешествовать на автобусах, поездах, электричках.

Климат 
Пляжный сезон длится с середины мая и до середины октября. Несмотря на отсутствие дождей, здесь не бывает слишком жарко. Воздух охлаждается благодаря прохладному атлантическому течению и горам Сьерра-Морена. Самым комфортным для отдыха месяцем считается сентябрь.
Из-за отсутствия пышной растительности и внешнего сходства с Техасом и Колорадо, тут было снято огромное количество вестернов (в основном в Альмерии и Рокетас де Мар).

Пляжи 
Местные пляжи могут быть покрыты темным или серым песком, а также галькой. Большинство из них награждены голубым флагом. В городе Мохакар череда пляжей занимает 17 км, в Рокетас де Мар — 15 км.

Города 
Самые популярные города:
 Альмерия,
 Мохакар,
 Гранада,
 Рокетас де Мар.
Самые популярные достопримечательности:
 Кафедральный собор (Альмерия),
 крепость Алькабаса (Альмерия),
 Мавританский фонтан (Мохакар),
 архитектурный ансамбль Алькамбра (Гранада),
 парк развлечений «Мини-Голливуд» (Рокетас де Мар).

Побережья Испании
Андалусия